Die Kunsthalle Tropical ist ein selbstinitiiertes und nicht-gewinnorientiertes Ausstellungsfeld und gehört niemandem. Ihre Sammlung ist auf Dauer ephemer. Die Kunsthalle Tropical ist ein Projektionsfeld und eine Soziale Skulptur. Sie ist an einem konkreten Ort lokalisiert, entfaltet sich jedoch im mentalen Raum der Vorstellung. Sie dient der Imagination und wird von der Imagination bedient und von verschiedenen Akteuren aktiviert – sei es spontan, oder über Einladung – wobei ihre Funktion als Kunsthalle jeweils wesentlich performativ bleibt.

Entwicklung 
Die KT wurde am 19. Juli 2012 im Nordosten von Island  gegründet. Seit dem 15. Oktober 2014 wird ein Un-Künstler, ein Künstler oder ein Kollektiv eingeladen, eine Ausstellung für die Kunsthalle Tropical zu realisieren.

Geografie und Beschreibung 

In der Steinwüste an der Grenze zum Hochland ist die Kunsthalle, von Möðrudalur oder von Askja kommend, über die Schotterstraße Arnardalsleið (F905) erreichbar. Aus beiden Richtungen sind offizielle Wegweiser angebracht. Die Kunsthalle Tropical (Abk. KT) bleibt, auch wenn man sie aufsucht (höchstwahrscheinlich) Imagination, da sie trotz der festgelegten Koordinaten zu übersehen ist. Oder, in anderen Worten: Die Kunsthalle Tropical existiert insofern in der Realität, als sie in eines jeden Vorstellung existiert.

Literatur 
 Get The Present, 2016.
 22 Proposals for the Kunsthalle Tropical, 2015. ISBN 978-3-033-05424-0
 21 Proposals for the Kunsthalle Tropical, 2014.
 Sometimes Attention Should Be Paid to the Absence of Everything, 2013 ISBN 978-3-03303-867-7

Weblinks 
 Website der Kunsthalle Tropical
 Icelandic Art Manual

Kunsthalle